Ян Конопка (барон)
 Ян Конопка (генерал)